Amerley Ollennu Awua-Asamoa (1956-), diplomate ghanéenne.
 Ashitey Trebi-Ollennu, ingénieur ghanéen.
 Nii Amaa Ollennu (1906-1986), homme politique ghanéen.